Mühlbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Mühlbacher (* 1995), österreichischer Opernsänger (Knabensopran/Countertenor)
 Christian Mühlbacher (* 1960), österreichischer Komponist und Schlagzeuger
 Engelbert Mühlbacher (1843–1903), österreichischer Historiker und Diplomatiker
 Ferdinand Mühlbacher (* 1948), österreichischer Chirurg
 Gerhard Mühlbacher (* 1975), österreichischer Naturbahnrodler
 Hans Mühlbacher (1913–2008), österreichischer Rundfunktechniker und Erfinder
 Hansjörg Mühlbacher (* 1969), deutscher Naturbahnrodler
 Julia Mühlbacher (* 2004), österreichische Skispringerin
 Jörg R. Mühlbacher (* 1946), österreichischer Informatiker und Hochschullehrer
 Josef Mühlbacher (1868–1933), österreichischer Priester, Bildhauer und Maler
 Kurt Mühlbacher (1925–2011), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Reinhard Mühlbacher (* 1943), deutscher Unterhaltungskünstler und Sänger

Siehe auch:
 Mühlbächer
 Mühlbach